Saint-Paul puede referirse a diversos lugares en países francófonos: 

 Saint-Paul, población.

 Saint-Paul, municipio de Nuevo Brunswick.
 Saint-Paul, municipio quebequés del municipio regional de condado (MRC) de Joliette en Lanaudière.
 Saint-Paul, población quebequesa en la ciudad de Beauharnois en el MRC de Beauharnois-Salaberry en Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Paul-d’Abbotsford o Saint-Paul, municipio quebequés del MRC de Rouville en Montérégie Este.
 Saint-Paul-de-Châteauguay, población quebequesa en el municipio de Sainte-Martine en el MRC de Beauharnois-Salaberry en Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, municipio quebequés del MRC de Alto Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Paul-de-la-Croix, municipio quebequés del MRC de Rivière-du-Loup en Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Paul-de-Montminy, municipio quebequés del MRC de Montmagny en Chaudière-Appalaches.
Saint-Paul-Est, población quebequesa en el municipio de Saint-Paul-de-Montminy.
 Saint-Paul-du-Nord, población quebequesa en el municipio de Longue-Rive en el MRC de La Haute-Côte-Nord en Côte-Nord.
 Baie-Saint-Paul, ciudad quebequesa en el MRC de Charlevoix en Capitale-Nationale.

 Saint-Paul, comuna de Alpes Marítimos.
 Saint-Paul, comuna de Alto Vienne.
 Saint-Paul, comuna de Altos Pirineos.
 Saint-Paul, comuna de Corrèze.
 Saint-Paul, comuna de Gironda.
 Saint-Paul, comuna de Oise.
 Saint-Paul, comuna de Orne.
 Saint-Paul, comuna de Saboya.
 Saint-Paul, población de Reunión.
 Saint-Paul, comuna de Vosgos.
 Saint-Paul-de-Fenouillet, cantón de Pirineos Orientales.
 Saint-Paul-de-Vence, comuna de Alpes Marítimos.
 Saint-Paul-de-Vézelin, comuna de Loira.
 Saint-Paul-en-Forêt, comuna de Var.
 Saint-Paul-en-Gâtine, comuna de Deux-Sèvres.
 Saint-Paul-sur-Isère, comuna de Saboya.
 Saint-Paul-Trois-Châteaux, población de Drôme.
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, comuna de Aveyron.
 Villers-Saint-Paul, comuna de Oise.
 Saint-Paul - Le Marais, estación de metro de Paris.

Referencias

Otros 
 Saint Paul, .